Austria:
 St. Marien – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Osoby:
 Robert Marien – kanadyjski aktor